Eloi oder Éloi steht für:

 Elohim, pluraler Allgemeinbegriff für „Gott“
 die französische Form des deutschen Namens Eulogius
 Eloi (Die Zeitmaschine), ein Volk in H. G. Wells' Literatur-Klassiker Die Zeitmaschine

Éloi oder Eloi ist der Name folgender Personen:

 Damien Éloi (* 1969), französischer Tischtennisspieler
 Éloi de Noyon, deutsch Eligius von Noyon (588-~660), französischer Bischof, Goldschmied und Münzer
 Eloi Firmin Féron (1802–1876), französischer Historienmaler
 Éloi Labarre (1764–1833), französischer Architekt
 Eloi Meulenberg (1912–1989), belgischer Radrennfahrer
 Éloi Tassin (1912–1977), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Saint-Éloi
 Eloy